Tomice je název více míst:

Česko
 Tomice – obec v okrese Benešov ve Středočeském kraji
 Tomice II – část obce Olbramovice v okrese Benešov ve Středočeském kraji

Polsko
 Tomice (okres Vratislav) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Jordanów Śląski
 Tomice (okres Ząbkowice Śląskie) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Ciepłowody
 Gmina Tomice – gmina v Malopolském vojvodství
 Tomice (Malopolské vojvodství) – část gminy Tomice
 Tomice (Mazovské vojvodství) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Góra Kalwaria
 Tomice (Opolské vojvodství) – vesnice v Opolském vojvodství, část gminy Horní Hlohov
 Tomice (okres Pleszew) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Gizałki
 Tomice (okres Poznaň) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Stęszew